Grünow (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Grünow (bij Prenzlau), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg